

Filmografia 
Sin City Diaries - serie TV, 1 episodio (2007)
The Broken Quiet, regia di Brandon Freeman e Chad Mathison (2007)
A Season for Brooding, regia di Andrew Ellis, Gavin Johnson, Gary Payton, Analisa Ravella e Will Schmeckpeper (2008) 
Ibid, regia di Russell Friedenberg (2008)
The Highly Contested Election for Payette County Sheriff, regia di Andrew Ellis (2009)
Private Practice - serie TV, 1 episodio (2010) 
Spirit, regia di Mark Wagner (2010) 
The Strange Curse of Love, regia di Mal Haneen (2010) 
All Night, regia di Jacob Lyman (2011) 
Gingerdead Man 3: Saturday Night Cleaver, regia di William Butler (2011) 
2012: Ice Age, regia di Travis Fort (2011)
Night of the Living Dead 3D: Re-Animation, regia di Jeff Broadstreet (2012)
Il signore degli elfi (Clash of the Empires), regia di Joseph J. Lawson
Reel Evil, regia di Danny Draven (2012) 
Coffin Baby, regia di Dean Jones (2013) 
Savaged, regia di Michael S. Ojeda (2013) 
American Girls, regia di Eric Pereira (2013) 
The Forbidden Dimensions, regia di Christopher James Miller (2013) 
Devilish Charm, regia di David DeCoteau (2014)
Ditch, regia di Joe Hendrick (2016)
Mortuary Massacre, regia di Christopher James Miller (2017)

Collegamenti esterni